

Personen 
 Li Kui (4e eeuw v.Chr.), Chinees staatsman
 Shi Kui (18e eeuw), een van de samenstellers van het Chinese Kangxi-woordenboek
 Kui Lee (1932-1966), Hawaïaans singer-songwriter
 Kui Yuanyuan (1981), Chinees atleet

Zaken 
 Kui (Chinese mythologie), de uitvinder van de muziek en dans in de Chinese mythologie
 Kui (achternaam), Chinese achternaam 
 Kui Xing, de dwerggod van examens in de Chinese mythologie
 Zhong Kui, een heerser over spoken en demonen in de Chinese mythologie
 Kui (Maori-mythologie), een halfgod in de Maori-mythologie
 Kui (Dravidische taal), een Dravidische taal, gesproken in India
 Kui (Trans-Nieuw-Guineataal), een Trans-Nieuw-Guineataal, gesproken in Indonesië
 Kui (stad), een voormalige stad in het district Mitsugi in Japan, in 2005 opgegaan in Mihara
 Kinetic user interface, een type gebruikersinterface voor elektronische apparaten die reageren op beweging
 de IATA-code voor Kawau Island Airport in Nieuw-Zeeland